Niemcy:
 Müden – dzielnica gminy Faßberg w powiecie Celle, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Müden (Aller) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn
 Müden (Mosel) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell